Dobozi István

 Dobozi István (1657–1709) polgármester, városbíró
 Dobozi István (1683–1710) diplomata
 Dobozi István (1847–1921) községi jegyző

Dobozy István

 Dobozy István (1800–1875) megyei főszolgabíró, táblabíró, honvéd alezredes, kormánybiztos, nemzetőrparancsnok